Le challenge Jules-Cadenat était une compétition créée et organisée par l'AS Béziers, créée par Georges Mas durant les années 1970. Elle réunissait sur invitation des équipes de , en début de reprise de championnat jusqu'en 1973, puis à la mi-juin de 1974 à 1978. Elle portait le nom d'un des fondateurs de l'AS Béziers, Jules Cadenat, ancien joueur du SCUF, qui fut président de l'ASB et membre du comité de sélection de l'Équipe de France pendant plusieurs années.

Palmarès

1967

Finale

1968 
Non décerné : le match RC Narbonne - AS Béziers est interrompu à la  à la suite d'une bagarre générale, alors que le RC Narbonne mène 12 à 3.

1969

Finale

1970

Finale

1971

Finale

1972

Finale

1973

Finale

Agen déclaré vainqueur au bénéfice des essais (3 à 0).

1974

Finale

1975

Finale

1976

Finale

1977

Liste des équipes en compétition 
Création de 8 poules de 2 (match aller-retour) :

Poule 1 
 Sporting club graulhetois
 SU Agen

Poule 2 
 Stade aurillacois
 Valence sportif

Poule 3 
 Union sportive bressane
 AS Béziers

Poule 4 
 US Carcassonne
 USA Perpignan

Poule 5 
 Stadoceste tarbais
 CA Brive

Poule 6 
 AS Montferrand
 La Voulte sportif

Poule 7 
 Stade toulousain
 RC Narbonne

Poule 8 
 Rugby club toulonnais
 US Romans Péage

Finale

1978 
AS Béziers bat Sélection Challenge Cadenat par 76 à 20 (après le forfait de RC Narbonne).

Divers 
Le  est organisée la finale du  Trophée international Cadenat, regroupant 4 équipes, dont 3 d'outre-manche. L'AS Béziers l'emporte sur le club gallois Glamorgan County RFC, par 31 à 6.

Notes et références

Notes

Références

Annexes

Bibliographie

Liens externes 
 Challenge Cadenat sur finalesrugby.fr

Compétition de rugby à XV en France